Die Basketball-Asienmeisterschaft 1965 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1965) war die 3. Auflage dieses Turniers und fand vom 28. November bis 11. Dezember 1965 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 14 Mannschaften teil. Die beste Mannschaft qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1967.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit fünf Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
Die drei Besten der Gruppen A und B spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die restlichen Mannschaften um die Plätze 7–10.

Plätze 1–6

Plätze 7–10

Endstände 

Die Nationalmannschaft von Japan qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1967.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1965
Basketballveranstaltung 1965
Asienmeisterschaft 1965
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur